Немецкие подводные лодки
U-166 (1919)
U-166 (1942)